Uzzanesi – abitanti di Uzzano Castello
Uzzanesi – abitanti di Uzzano